Владислав Романович Венгловский (1866 — 1915) — русский военный  деятель,  полковник. Герой Первой мировой войны, погиб в бою.

Биография 
В службу вступил в 1883 году после окончания Житомирской мужской классической гимназии. В 1891 году после окончания  Киевского военного училища по II разряду  произведён  в подпоручики и выпущен в Селенгинский 41-й пехотный полк.

В 1895 году произведён в поручики. В 1900 году после окончания Офицерской стрелковой школы произведён в штабс-капитаны — командовал ротой Селенгинского 41-го пехотного полка. С 1904 года участник Русско-японской войны, в 1905 году за боевые отличия был произведён в капитаны и награждён орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом.

С 1914 года участник Первой мировой войны, подполковник — командир батальона. В 1915 году за боевые отличия произведён в полковники. Высочайшим приказом от 20 ноября 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

4 сентября 1915 года погиб в бою у деревни Купчице, Высочайшим приказом от 28 февраля 1916 года  исключён из списков умершим от ран, полученных в бою с неприятелем.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ВП 1905)
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (ВП 21.03.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (ВП 1909; ВП 16.07.1916)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 1912; Мечи — ВП 1914)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 02.03.1915)
 Георгиевское оружие (ВП 20.11.1915)

Примечания

Литература 
 
 по военному ведомству//Русский инвалид/Разведчик на  1915—1916 гг.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.27008. Л.180-185; Ф.409. Оп.1. п/с 262-474 (1915 г.)

Ссылки 
 
  Венгловский, Владислав Романович. // Георгиевские кавалеры Великой войны.

Полковники (Российская империя)
Выпускники Киевского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)